Фили́пп Дми́триев — русские имя и фамилия. Известные носители:
* Дмитриев, Филипп Дмитриевич (1910—1945) — Герой Советского Союза.
 Дмитриев, Филипп Игоревич (род. 1981) — российский режиссёр, сценарист, писатель.